

Patronyme 

 Tove, sculpteur danois du 
 Tove Fergo (1946), femme politique danoise
 Tove Jansson (1914-2001), femme de lettres et peintre finlandaise
 Tove Maës (1921-2010), actrice danoise
 Tove Sannes (née en ?), handballeuse internationale norvégienne
 Tove Lo (née en 1987), chanteuse suédoise
 Tove Styrke (née en 1992), chanteuse suédoise
 Tove Wallenstrøm (1915-2013), actrice danoise

Toponyme 

 Mission-Tové, ville du Togo.

Titre d'œuvre 
 Tove, film biographique sur Tove Jansson.